Мала Дівиця — селище міського типу Прилуцького району Чернігівської області України.
 Велика Дівиця — село Прилуцького району Чернігівської області України.
 Володькова Дівиця (1928—2016 Червонопартизанське, Червоні Партиза́ни) — село в Україні, в Носівському районі Чернігівської області.
 Гора «Дівиця», Гора «Дівиця» — комлексна пам'ятка природи місцевого значення.
 Салтикова Дівиця — село в Україні, в Куликівському районі Чернігівської області.
 «Дівиця» — американський комедійний фільм-вестерн 2018 року.